Юрас:

Имя
 Пожела, Юрас Карлович
 Уменьшительная форма имени Юрий

Топоним
 Юрас (приток Унжи)
 Юрас (приток Юлы)
 Юрас (приток Северной Двины)

См. также 
 Юрас перле ()
 Юрасов